Оспантла има више значења:

 Оспантла (Атлапеско), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Оспантла (Тијангистенго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Оспантла (Заутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику